Абелла:
 Абелла — халкидская колония в Кампании (Италия).
 Абелла — была врачом из Рима в середине XIV века.
 Абелла, Ирвинг (1940—2022) — канадский историк.
 Абелла, Рауль (род. 1953) — аргентинский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1980 года.
 Абелла, Розали (род. 1946) — судья Верховного суда Канады, жена Ирвинга Абеллы.